PWz steht für:
 Postwertzeichen

.pwz steht für:
 Dateinamenskürzel für Microsoft PowerPoint Wizard

Abkürzung